hydroksyprolina, 
 kwas 5-aminolewulinowy,